Першин Андрій Миколайович (Жора Крижовніков) (1979) — російський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Першин Аркадій Петрович (1944) — український кінооператор.
 Першин Володимир Леонідович (1950—2008) — український державний діяч, перший заступник голови Рахункової палати України.
 Першин В'ячеслав Володимирович (1940) — радянський футболіст, радянський і український тренер
 Першин В'ячеслав Дмитрович (1937) — радянський футболіст
 Першин Олександр Валентинович (1977) — український футболіст, захисник.
 Першин Павло Миколайович (1891—1970) — російський і український, радянський економіст-аграрник, академік АН УРСР.

 Першина Заїра Валентинівна (1925—2002) — український історик, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України (1993).
 Першін Михайло Юрійович (2005 року народження) — український титулований юний спортсмен-каратист.

Російські прізвища